Freimut Börngen () a fost un astronom german. Câteva surse îi dau prenumele greșit ca Freimuth. El a studiat galaxiile cu Telescopul Schmidt de la Observatorul Karl Schwarzschild din Tautenburg, Germania. În 1995 el s-a pensionat, dar a continuat munca la observator pe cont propriu. Până în iulie 2006 a descoperit 519 asteroizi.

Activitate

Note

Nașteri în 1930
Decese în 2021
Astronomi germani
Descoperitori de asteroizi
Oameni de știință germani din secolul al XX-lea
Eponime ale asteroizilor
Oameni din Halle (Saale)